

Cinema 
La luna – film di Bernardo Bertolucci del 1979
La luna – cortometraggio dei Pixar Animation Studios del 2011

Musica 
La luna – album di Angelo Branduardi del 1975
La Luna – singolo di Belinda Carlisle del 1989
La Luna – singolo di Nino De Angelo del 1991
La luna – album di Fred Bongusto del 1997
La Luna – album di Sarah Brightman del 2000
La luna – singolo di Patty Pravo del 2012
La luna – album di Noemi del 2018

Altro 
La Luna – diciottesima carta degli arcani maggiori dei tarocchi
La luna – frazione di Lastra a Signa
La Luna – rivista spagnola